Bojongmenteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Bojongmenteng, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Bojongmenteng, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar